Benjes ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Benjes (* 1936), Lehrer, Landschaftsgärtner, hoch- und niederdeutscher Autor
 Hermann Benjes (1937–2007), deutscher Landschaftsgärtner, Naturfotograf und Schriftsteller

Siehe auch:
 Benjeshecke, Ende der 1980er Jahre von Hermann Benjes beschriebene Totholzheckenanlage